

Geografia

Francia 
 Staufen – antico nome tedesco di Étueffont, comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Germania 
 Staufen im Breisgau – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Staufen – comune nel distretto di Lenzburg (Canton Argovia)

Storia 
 Hohenstaufen o Staufen – famiglia nobiliare di origini sveve
 Staufen – famiglia nobiliare tedesca